Дашевский — топонимическая фамилия (от названия местечка Дашев). Известные носители:

А 
 
 Дашевский, Алексей Григорьевич (1930—2005) — украинский и советский писатель.
 Дашевский, Арон Израилевич (1904—1999) — советский офтальмолог, автор ряда эпонимических устройств и методов диагностики и лечения заболеваний глаз.

В 
 
 Дашевский, Вениамин (Виктор) Яковлевич (род. 1933) — российский учёный-металлург, сын Я. В. Дашевского.

Г 
 Дашевский, Геннадий Наумович (1958—2013) — российский театральный деятель, директор театра «Школа современной пьесы».

З 
 Дашевский, Зиновий Моисеевич (род. 1945) — российский и израильский учёный в области термоэлектричества.

И 
 Дашевский, Иосиф Самойлович (1891—1937) — деятель партии социалистов-революционеров.

Л 
 Дашевский, Лев Наумович (1916—1988) — украинский советский учёный в области электротехники и вычислительных машин.

М 
 Дашевский, Михаил Аронович (1935—2021) — российский фотограф, инженер-строитель, доктор технических наук.
 Дашевский, Моисей Миронович — советский химик-органик.

П 
 Дашевский, Павел Алексеевич (род. 1979) — российский юрист и общественный деятель, основатель портала Долги.ру. Правнук советского военачальника Дашевского Я.С.
 Дашевский, Пинхус Израилевич (1879—1933) — еврейский общественный деятель, известный покушением на жизнь П. Крушевана.

Ц 
 Дашевский, Цви-Герш (1888—1926) — еврейский драматург и переводчик, писал на идише.

Ю 
 Дашевский, Юрий Владимирович (1921—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Я 
 

Дашевская
 Дашевская, Галина Самуиловна (1941—2020) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2002).

Примечания